Le tournoi Squash on Fire 2023 est un tournoi de squash dont l'édition 2023 se déroule du 22 au 26 février 2023 à Washington. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série et une wild-card, la championne du monde junior âgée de quinze ans, Amina Orfi. Celle ci se hisse en finale du tournoi mais doit s'incliner face à la tête de série  Tinne Gilis.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Squash on Fire Open masculin 2023
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash aux États-Unis
Événement sportif à Washington
Sport aux États-Unis en février 2023
Squash en 2023